Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 2004. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in dvaindvajsetih za ženske med 18. in 29. avgustom 2004 v Atenah, udeležilo se jih je 1995 atletov iz 196-ih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sklici in opombe

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 
 Uradi rezultati 

2004
Športi Poletnih olimpijskih iger 2004